

Persone
 Andrew Mellon (1855-1937) – imprenditore, banchiere e politico statunitense
 Tamara Mellon (1967) – imprenditrice britannica

Altro
 Andrew W. Mellon Foundation – fondazione privata con sede a New York
 Bank of New York Mellon, comunemente indicata come BNY Mellon – società multinazionale del settore bancario e dei servizi finanziari
 BNY Mellon Center – grattacielo di Filadelfia, Pennsylvania
 Mellon Institute of Industrial Research – dipartimento di ricerca industriale dell'Università di Pittsburgh, fondato nel 1913

Pagine correlate
Melloni